Molekulska formula -{C4H11NO}- se može odnositi na:

 Dietilhidroksilamin
 Dimetiletanolamin